Craig Owens – critico d'arte statunitense
Craig Owens – musicista statunitense, cantante dei Chiodos
Craig Alan Owens – compositore statunitense